

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 1 podstawowa
 Kazimierzówka – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Kazimierzówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Głusk
 Kazimierzówka – część wsi Urszulin w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Nowodwór
 Kazimierzówka – część wsi Postoliska w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz
 Kazimierzówka – część wsi Wygoda w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Kazimierzówka – część wsi Okół w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów

Miejscowości poza granicami Polski 
 Kazimierzówka – (ukr. Кам'янисте) – wieś na Ukrainie w rejonie złoczowskim obwodu lwowskiego
 Kazimierzówka –  (biał. Казіміроўка, ros. Казимировка) – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Wiercieliszki
 Kazimierzówka – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Wiercieliszki
Kazimierzówka – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.

Zobacz też 
 Kazimierzów